European Open 1990 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1990 году (сезон 1989/90) в Лионе, Франция. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Пэррот, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 10:6.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1990 год в снукере